Stephenson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Alan Stephenson
 John Stephenson